

Rivières 

 Gesse : rivière du sud de la France

Plantes 

Les gesses sont des légumineuses de la famille des Fabaceae, genres Psophocarpus et Lathyrus L. dont certaines sont alimentaires ou réservée à l'alimentation animale :
 Lathyrus sativus L. est la gesse commune.
 Lathyrus cicera L. est la gesse chiche, gessette, gesse pois chiche, ou jarosse, proche de la précédente, spontanée en France et à l'est de la péninsule ibérique.
 Lathyrus tuberosus L. est la gesse tubéreuse.
 Lathyrus ochrus de Candolle est un fourrage dans les pays méditerranéens. 
 Lathyrus clymenum L. est la gesse climène.
 Lathyrus vernus L. est la gesse printanière.

Communes et localité 

 Gesse, hameau de Bessède-de-Sault, dans les gorges de l'Aude
Nizan-Gesse : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Boulogne-sur-Gesse : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne

Voir aussi 
 
 Gess : dessinateur et scénariste français